Drewitz (Fläming), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Drewica (Duits: Drewitz), een plaats in Polen